Ирментруда:

 Ирментруда — западно-франкская принцесса, дочь короля Западно-Франкского королевства Людовика II Заики
 Ирментруда Орлеанская — королева Западно-Франкского королевства в (842 — 869) годах, первая жена Карла II Лысого.